Макси́м Алекса́ндрович Есау́лов (настоящая фамилия — Езупов; род. , ) — российский  и кино.

Биография 
Родился 9 июня 1968 года в Ленинграде. Окончил юридический факультет Санкт-Петербургского государственного университета (1992).

В 1992—1993 годах — оперуполномоченный уголовного розыска Дзержинского РУВД Санкт-Петербурга.

В 1993—1995 годах — оперуполномоченный РУОП по Северо-Западу.

В 1995—1999 годах — начальник отдела по раскрытию умышленных убийств Центрального РУВД Санкт-Петербурга.

В 1999—2006 годах — начальник отдела по раскрытию заказных убийств УУР ГУВД Санкт-Петербурга.

Полковник милиции в отставке.

Жена — Елена Топильская, в прошлом следователь прокуратуры, ныне писатель, сценарист, адвокат.

Библиография 
 «Потерявшие солнце» («Цепь») (1998—2001)
 «В темноте» («Собачья работа») (2002)
 «Мгновение капитана Громова» (2002)
 «Попытка к бегству» (2002)
 «Ментовские войны: Старший оборотень по особо важным делам» (2005) — в соавторстве с А. Романовым, С. Майоровым
 «Ментовские войны: Недетские игры» (2005) — в соавторстве с А. Романовым, С. Майоровым
 «Слепые снайперы» (в работе)
 «Fair Play» (в работе)

Фильмография 
 2004 — «Ментовские войны», реж. Павел Мальков (12 серий) — совместно с А. Романовым (НТВ)
 2004 — «Потерявшие солнце», реж. Вячеслав Сорокин (6 серий) — совместно с А. Романовым (Первый канал)
 2005 — «Ментовские войны-2», реж. Егор Абросимов (12 серий) — совместно с А. Романовым (НТВ)
 2006 — «Контора», реж. Дмитрий Парменов (12 серий) — совместно с А. Романовым (НТВ)
 2006 — «Ментовские войны-3», реж. Егор Абросимов (12 серий) — совместно с А. Романовым (НТВ)
 2007 — «Гончие», реж. Вячеслав Лавров (12 серий) — совместно с А. Романовым (НТВ)
 2007 — «Последнее путешествие Синдбада», реж. Егор Абросимов (12 серий) — совместно с А. Романовым (НТВ)
 2007 — «Попытка к бегству», реж. Дмитрий Парменов (8 серий) — совместно с А. Романовым (НТВ)
 2008 — «Ментовские войны-4», реж. Егор Абросимов (8 серий) — совместно с А. Романовым (НТВ)
 2008 — «Гончие-2», реж. Вячеслав Лавров (12 серий) — совместно с А. Романовым (НТВ)
 2008 — «Капкан для киллера» / «Волки», реж. Самвел Гаспаров (ТВ-муви) — совместно с В. Карышевым, А. Лапшиным, С. Гаспаровым (НТВ)
 2009 — «Ментовские войны: Эпилог», реж. Егор Абросимов (ТВ-муви) — совместно с А. Романовым (НТВ)
 2009 — «Возвращение Синдбада», реж. Егор Абросимов (12 серий) — совместно с А. Романовым (НТВ)
 2009 — «Гончие-3», реж. Леонид Пляскин (12 серий) — совместно с А. Романовым (НТВ)
 2009 — «Б.О.М.Ж.», реж. Алексей Богданов (12 серий) — совместно с А. Романовым (НТВ)
 2010 — «Врач», реж. Станислав Титаренко (12 серий) — совместно с А. Орловым (НТВ)
 2010 — «Государственная защита», реж. Александр Устюгов (12 серий) — совместно с А. Романовым (НТВ)
 2010 — «Ментовские войны-5», реж. Алексей Богданов, Алан Дзоциев (16 серий) — совместно с А. Романовым, С. Майоровым, А. Орловым (НТВ)
 2010 — «Москва. Три вокзала 1-2», реж. Ю. Павлов, Р. Кубаев, А. Канивченко (24 серии из 36-ти) — совместно с С. Майоровым, К. Мухановым, А. Орловым, А. Самойловым, Д. Филипповым, Д. Латыповым, И. Литвяком, Д. Терским и др. (НТВ)
 «Билет в один конец»
 «Ночная гостья»
 «Стоп-кадр»
 «Лёгкая рука»
 «Свидетель убийства» (уч.)
 «Высокое искусство» (уч.)
 «Настоящий полковник» (уч.)
 «Визит дамы» (уч.)
 «Кораблик» (уч.)
 «Улыбайся только своим»
 «Каталы»
 «Королева прииска „Счастливый“» (уч.)
 «Рисованное убийство» (уч.)
 «Кубок для чемпионов»
 «Отличница» (уч.)
 «Безупречное алиби» (уч.)
 «Награды для героев»
 «Один шанс на миллион» (уч.)
 «Проклятие» (уч.)
 «Скупой платит жизнью» (уч.)
 «Три девицы»
 «Предпоследняя электричка»
 «Пегас ширококрылый» (уч.)
 «Расплата»
 2010 — «Версия-2», реж. Леонид Пляскин (8 серий) — совместно с А. Романовым, С. Майоровым, А. Орловым (НТВ)
 2010 — «Семейная история», реж. Вячеслав Лавров (4 серии) — совместно с А. Романовым
 2011 — «Государственная защита-2», реж. Алан Дзоциев (12 серий) — совместно с А. Романовым, А. Орловым, С. Майоровым (НТВ)
 2011 — «Гончие-4», реж. Леонид Пляскин (16 серий) — совместно с А. Романовым, А. Орловым, С. Майоровым (НТВ)
 2011 — «Ментовские войны-6», реж. Сергей Раевский (16 серий) — совместно с А. Романовым, С. Майоровым, А. Орловым (НТВ)
 2011 — «Я ему верю» / «Инспектор по надзору», реж. Павел Мальков, Надежда Якушева (16 серий) — совместно с Е. Островским, С. Кузнецовым, А. Самойловым, Д. Терским (Звезда, Россия-1)
 2011 — «Странствия Синдбада», реж. Ким Дружинин (16 серий) — совместно с А. Романовым, А. Самойловым, И. Бежецкой (НТВ)
 2011 — «Версия-3», реж. Леонид Пляскин (8 серий) — совместно с А. Романовым, С. Майоровым, А. Орловым (НТВ)
 2011 — «Профиль убийцы», реж. Владимир Койфман (16 серий) — совместно с Д. Терским (НТВ)
 2011 — «Москва. Три вокзала-3», реж. Р. Уразаев, А. Канивченко, С. Коршунов (23 серии из 24-х) — совместно с Д. Терским, Р. Лебедевым, А. Самойловым, К. Мухановым, А. Ждановым, Д. Латыповым, Е. Пермяковой и др. (НТВ)
 «Гость с юга»
 «Неравная любовь»
 «Перелётная птица» (уч.)
 «Случайный свидетель» (уч.)
 «Негативные последствия» (уч.)
 «Таможня даёт добро»
 «Девочка, хочешь сниматься в кино?»
 «Блондинка с перрона»
 «Третий лишний»
 «Сын»
 «Курьер»
 «Игра в прятки»
 «Змеиный рейс»
 «Эффект бумеранга»
 «Цепная реакция»
 «Шальные деньги»
 «Цена ошибки»
 «Закон подлости»
 «Железный фактор»
 «Золотой гол»
 «Друзья-товарищи»
 «Свободная касса»
 «Миг перед смертью»
 2012 — «Москва. Три вокзала-4», реж. А. Канивченко, С. Коршунов, В. Нахабцев, М. Илюхин (24 серии) — совместно с Д. Терским, А. Самойловым, Р. Лебедевым, А. Леоновой, А. Ждановым, И. Литвяком, Д. Латыповым, Д. Марковым, К. Мухановым, Е. Пермяковой (НТВ)
 2012 — «Предатель», реж. Станислав Титаренко (12 серий) — совместно с С. Майоровым (НТВ)
 2012 — «Просто Джексон», реж. Леонид Пляскин (ТВ-муви) — совместно с Д. Филипповым (НТВ)
 2012 — «Отдельное поручение», реж. Дмитрий Аверин (ТВ-муви) — совместно с А. Романовым, С. Майоровым, А. Орловым (НТВ)
 2012 — «Мент в законе-6», реж. Сергей Полянский (4 серии из 24-х) — совместно с А. Ждановым (НТВ)
 «Чужая земля»
 2012 — «Гончие-5», реж. Валерий Мызников (16 серий) — совместно с А. Романовым, Д. Филипповым (НТВ)
 2012 — «Время Синдбада», реж. Ольга Кандидатова, Ким Дружинин, Кирилл Капица (24 серии) — совместно с И. Бежецкой, С. Егоровым, А. Самойловым, Д. Терским, Р. Лебедевым (НТВ)
 2013 — «Волчий остров» / «Тот, кого нет», реж. Алексей Шикин (ТВ-муви) — совместно с Д. Терским (НТВ)
 2013 — «Ментовские войны-7», реж. Сергей Раевский, Денис Скворцов (24 серии) — совместно с А. Романовым, С. Майоровым, А. Орловым, Р. Лебедевым (НТВ)
 2013 — «Ковбои», реж. Станислав Титаренко (16 серий) — совместно с Д. Филипповым (НТВ)
 2013 — «Государственная защита-3», реж. Алан Дзоциев (16 серий) — совместно с А. Романовым (НТВ)
 2013 — «Москва. Три вокзала-5», реж. Николай Денисов, Михаил Илюхин (19 серий из 24-х) — совместно с Д. Терским, А. Самойловым, Р. Лебедевым, А. Леоновой, Е. Пермяковой, Д. Марковым, А. Ждановым, К. Мухановым (НТВ)
 «Убийство на десерт»
 «Случайный кадр»
 «Нефтяной гамбит»
 «Судный день»
 «Друг человека»
 «За „козла“ ответишь!»
 «Дело рыжих»
 «Ленин жив!»
 «Любовь зла»
 «Опасные связи»
 «Кто кого?»
 «Исчезнувшая пассажирка»
 «Мамочка, я жулика люблю»
 «Постоялец»
 «Маски сорваны»
 «Этот поезд в огне»
 «Исповедь»
 «Вокзальный зомби»
 «Нечистый спирт»
 2013 — «Москва. Три вокзала-6», реж. Николай Денисов (3 серии из 24-х) — совместно с Р. Лебедевым, А. Леоновой, А. Самойловым, А. Ждановым (НТВ)
 «Неспортивное поведение»
 «Случайный пассажир»
 «Поезд идёт в депо»
 2013 — «Моя фамилия Шилов», реж. Андрей Элинсон (ТВ-муви) — совместно с А. Романовым (НТВ)
 2013 — «Гончие-6», реж. Валерий Мызников (24 серии) — совместно с А. Романовым, Р. Лебедевым (НТВ)
 2014 — «Ментовские войны-8», реж. Денис Скворцов (16 серий) — совместно с А. Романовым, С. Майоровым, Д. Филипповым, А. Орловым (НТВ)
 2014 — «Чужой», реж. Георгий Даниелянц, Вадим Саетгалиев, Пётр Забелин (24 серии) — совместно с Д. Филипповым, Р. Лебедевым (НТВ)
 2014 — «Профессионал», реж. Алан Дзоциев (16 серий) — совместно с А. Романовым, С. Майоровым, А. Орловым (НТВ)
 2014 — «Отцовский инстинкт», реж. Станислав Титаренко (ТВ-муви) — совместно с А. Романовым, С. Майоровым, А. Орловым
 2015 — «Своя чужая» / «Ищейка», реж. Андрей Элинсон (16 серий) — совместно с А. Самойловым, А. Ждановым, Е. Пермяковой, К. Мухановым, Б. Богдановым, Д. Латыповым, С. Егоровым, Р. Лебедевым и др. (Россия-1)
 2015 — «Ментовские войны-9», реж. Денис Скворцов (16 серий) — совместно с А. Романовым, С. Майоровым, Д. Филипповым, А. Орловым (НТВ)
 2016 — «Перевозчик», реж. Сергей Полянский (16 серий) — совместно с Д. Латыповым (НТВ)
 2016 — «Внутреннее расследование», реж. Вадим Саетгалиев (16 серий) — совместно с Р. Лебедевым, А. Самойловым (НТВ)
 2016 — «Улицы разбитых фонарей-15», реж. Жанна Коханова, Максим Карявин (5 серий из 40) — совместно с Н. Матвеевой, А. Самойловым, Б. Богдановым, И. Бежецкой, С. Егоровым, А. Леоновой, Р. Лебедевым, И. Литвяком (НТВ)
 «Полицейская краса»
 «Дорожный конфликт»
 «Знак Скорпиона»
 «Рубин Каира»
 «Пьяная дача»
 2016 — «Профиль убийцы-2», реж. Владимир Койфман (24 серии) — совместно с Д. Терским, Е. Топильской (НТВ)
 2016 — «Ментовские войны-10», реж. Денис Скворцов (16 серий) — совместно с А. Романовым, С. Майоровым, Д. Филипповым, А. Орловым, Д. Терским (НТВ)
 2016 — «Мент в законе-9», реж. Игорь Ромащенко (8 серий из 44-х) — совместно с А. Ждановым (НТВ)
 «Битовский переполох»
 «Цена таблетки»
 2017 — «Ментовские войны. Одесса», реж. Валерий Ибрагимов (24 серии) — автор сюжета (2+2)
 2017 — «Ментовские войны. Киев», реж. Сергей Толкушкин, Андрей Руденко, Сергей Уманец (36 серий) — автор сюжета (2+2)
 2017 — «Ментовские войны-11», реж. Алан Дзоциев, Егор Абросимов (16 серий) — совместно с А. Романовым, С. Майоровым, Д. Филипповым, А. Орловым (НТВ)
 2018 — «Ментовские войны. Харьков», реж. Валерий Рожко, Тарас Рыбальченко (40 серий) — автор сюжета (2+2)
 2019 — «Ментовские войны. Харьков-2», реж. Валерий Рожко, Тарас Рыбальченко (32 серии) — автор сюжета (2+2)
 2019 — «Горячая точка», реж. Денис Карро (24 серии) — совместно с В. Михеевым, Ю. Сапроновым (НТВ)
 2020 — «Дельфин», реж. Мурад Алиев (4 серии) — совместно с В. Михеевым по идее В. Будилова и Е. Строгалевой (НТВ)
 2020 — «Проспект Обороны», реж. Сергей Быстрицкий, Сергей Винокуров (16 серий) — совместно с А. Ждановым, Б. Богдановым (НТВ)
 2020 — «Игра на выживание», реж. Карен Оганесян (12 серий) — совместно с К. Мухановым, Е. Попечителевой по идее Ю. Сапронова и В. Яковлева (PREMIER, ТНТ)
 2020 — «Вирус», реж. Рустам Уразаев (8 серий) — совместно с А. Орловым, В. Михеевым (SMOTRIM, НТВ)
 2020 — «Ментовские войны. Харьков-3», реж. Валерий Рожко, Николай Пелихов (16 серий) — автор сюжета (2+2)
 2021 — «Бухта Глубокая», реж. Андрей Щербинин, Пётр Забелин (12 серий) — совместно с С. Майоровым, Д. Филипповым по идее А. Ноткиной и М. Варламовой (НТВ)
 2021 — «Немцы», реж. Стас Иванов (10 серий) — совместно с С. Ивановым, Д. Латыповым, Ю. Сапроновым, Е. Топильской по мотивам романа А. Терехова (KION, по заказу НТВ)
 2021 — «Ментовская сага», реж. Пётр Забелин, Жанна Коханова (12 серий) — совместно с С. Майоровым (SMOTRIM, по заказу НТВ)
 2021 — «Горячая точка-2», реж. Денис Карро (24 серии) — совместно с В. Михеевым, Ю. Сапроновым (НТВ)
 2021 — «Ключ от всех дверей», реж. Максим Демченко (16 серий) — совместно с В. Михеевым, И. Михеевой (Россия-1)
 2021 — «Борец», реж. Нурбек Эген (4 серии) — совместно с А. Романовым, О. Маловичко (НТВ)
 2022 — «Абсурд», реж. Артём Насыбулин (8 серий) — совместно с Э. Багировым, Р. Лебедевым, А. Самойловым (PREMIER, по заказу НТВ)
 2022 — «Без правил», реж. Иван Китаев (8 серий) — совместно с А. Романовым, В. Батрамеевым (PREMIER)
 2022 — «Дайвер», реж. Станислав Мареев (10 серий) — совместно с А. Романовым по идее В. Будилова и И. Стулова (НТВ)

В производстве
 «Агентство "Справедливость"», реж. Алан Дзоциев (10 серий) — совместно с С. Майоровым, Д. Терским (по заказу НТВ)
 «Тверская», реж. Леонид Пляскин (10 серий) — совместно с Р. Лебедевым, А. Самойловым (по заказу НТВ)
 «Аутсайдер», реж. Владимир Нахабцев (24 серии) — совместно с Д. Терским, С. Майоровым (по заказу НТВ)

В планах
 «Ментовская сага. Продолжение», реж. Жанна Коханова (12 серий) — совместно с С. Майоровым
 «Дотронься до неба», реж. Нурбек Эген (полный метр + 4 серии) — совместно с А. Романовым, А. Тигаем, Л. Пивоваровой
 «Центр / Псы и волки» (24 серий) — совместно с А. Романовым
 «Моя фамилия Шилов-2» (ТВ-муви) — совместно с А. Романовым, С. Майоровым, А. Орловым
 «Ментовские войны 12» (8 серий — совместно с А. Романовым, С. Майоровым, А. Орловым, Д. Филипповым
 «Чужой-2» (32 серии) — совместно с Б. Богдановым, К. Мухановым
 «Профессионал-2» (24 серии) — совместно с А. Романовым
 «Внутреннее расследование-2» (24 серии) — совместно с Р. Лебедевым, А. Самойловым

Нереализованные проекты
 «Мгновения капитана Громова» (ТВ-муви)
 «Последняя страница» (8 серий) — совместно с Е. Топильской
 «Врач-2» (16 серий) — совместно с А. Орловым
 «Дачный сезон» / «Железный дровосек» (ТВ-муви) — совместно с А. Романовым
 «Своя чужая 2» (16 серий) — совместно с А. Самойловым и др.
 «16 дней», реж. Леонид Пляскин, Алексей Гусев (16 серий) — совместно с А. Самойловым, И. Литвяком
 «Фанат» (сериал)
 «Выезд» (полный метр) — совместно с Э. Латыповым

Научные работы 
 Езупов М.А., Новик В.В., Топильская Е.В. Убийство по найму: понятие и проблемы доказывания // Современные проблемы уголовного права, уголовного процесса, криминалистики, прокурорского надзора. Сборник научных трудов (1998 г.)
 Езупов М.А. Понятие убийств по найму. Уголовно-правовая и криминалистическая характеристики данного вида преступлений // Судебная реформа и эффективность деятельности органов суда, прокуратуры и следствия. 2-я научно-практическая конференция молодых ученых 24 апреля 1999 г. (тезисы выступлений аспирантов и соискателей) (1999 г.)
 Езупов М.А., Медведев И.А. Особенности организации оперативного обеспечения раскрытия и расследования умышленных убийств, вызвавших общественный резонанс // Совершенствование взаимодействия следственных и криминалистических подразделений органов прокуратуры, экспертно-криминалистических подразделений органов внутренних дел и судебно-экспертных учреждений. Междуведомственный региональный семинар-совещание, 14 (2000 г.)
 Езупов М.А., Новик В.В. Оперативное сопровождение судебного производства по уголовному делу // Уголовное право. № 4 (2005 г.)

Награды 
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени;
 Медаль «За отличие в охране общественного порядка»;
 Серебряная медаль Федеральной службы исполнения наказаний России «За вклад в развитие уголовно-исполнительной системы России».

Максим Есаулов в произведениях других авторов 
 Некоторые факты биографии и отдельные черты характера Есаулова использованы писателем Андреем Константиновым для создания ряда литературных персонажей, среди которых Максим Егунин из романа «Сочинитель», Максим Езидов из новеллы «Дело о дочери цыганского барона» и Максим Есаулов из трилогии «Наружное наблюдение».
 Максим Есаулов стал одним из прототипов Владимира Винокурова, героя сериала «Тайны следствия».

Ссылки 
 Комментарий Максима Есаулова на сайте Агентства федеральных расследований (15.03.2004)
 Интервью Максима Есаулова в газете «Труд» (02.02.2006)
 Максим Есаулов в программе «Петербургский детектив» на канале ВОТ! (16.12.2007)
 Максим Есаулов в программе «Форум» на канале ВОТ! (12.07.2008)
 Интервью Максима Есаулова в газете «Комсомольская правда» (05.10.2009)
 Комментарий Максима Есаулова в интернет-газете Фонтанка.Ру (09.11.2009)
 Комментарий Максима Есаулова в программе «Сегодня» на канале НТВ (24.03.2010)
 Комментарий Максима Есаулова в газете «Телесемь» (29.03.2010)
 Интервью Максима Есаулова в газете «Комсомольская правда» (10.11.2010)
 Комментарий Максима Есаулова на сайте Firstnews (06.09.2011)
 Максим Есаулов в программе «Словораздел» на канале 100ТВ (08.09.2011)
 Комментарий Максима Есаулова в газете «Труд» (14.02.2012)
 Максим Есаулов в программе «Открытая студия» на 5-м канале (23.05.2013)
 Комментарий Максима Есаулова в газете «Комсомольская правда» (08.08.2013)
 Видеомост о футбольных фанатах с участием Максима Есаулова (20.09.2013)
 Максим Есаулов в программе «Агентство специальных расследований» на 5-м канале (29.10.2013)
 Документальный фильм «Галина Старовойтова. Последние 24 часа» с участием Максима Есаулова (21.06.2014)
 Фильм о фильме «Герои "Ментовских войн-8"» (29.09.2014)
 Комментарий Максима Есаулова на сайте телеканала «Санкт-Петербург» (29.07.2015)
 Личный сайт

Литераторы, известные под псевдонимами
Сценаристы по алфавиту
Писатели России по алфавиту